Het ATP-toernooi van Chennai (officieel de Gold Flake Open) van 2001 werd gespeeld van 1 tot en met 7 januari in het Indiase Chennai. Er werd gespeeld op een hardcourt ondergrond.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Chennai
ATP-toernooi van Pune